Die Weltcupsaison 2011/12 der Nordischen Kombination begann am 25. November 2011 in Kuusamo und  endete am 10. März 2012 in Oslo.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2011/12

Weblinks 

Weltcup der Nordischen Kombination
Wintersport-Weltcup 2011/12